Cate House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

* Cate House (Louisiana), NRHP-Nr. 98000571
 Cate House (Maine), NRHP-Nr. 70000040